Машо:
 Машо — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Машо — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.
 Машо — кантон во Франции, департамент Арденны.
 Гийом де Машо — французский поэт и композитор XIV века.